

Далькув — село в гміні Ґавожице Польковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Далькув — село в гміні Чарноцин Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства